Lista över grundämnen.

Se även 
 Periodiska systemet

Källor 

Grundämnen
 Lista